Kodo – specie animale dell'universo di Warcraft
 Kodō – gruppo musicale giapponese di tamburi taiko
 Kōdō – arte di apprezzamento dell'incenso giapponese